Сан-Паульская и Бразильская епархия — епархия Русской Православной Церкви Заграницей, существовавшая с 1934 года до 2000-х годов.

История 
В 1912 году в городе Кампина-дас-Мисойнс был построен первый в Бразилии русский храм. Храм был освящен в честь Святого Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова. В октябре 1925 года в Сан-Пауло в связи с прибытием туда русских белоэмигрантов был образован русский приход. Некоторое время приход располагался в Антиохийской церкви, где службу для русских совершал сириец отец Христофор.

В 1930 году в Рио-де-Жанейро был организован небольшой русский православный приход, который первое время размещался в помещении, принадлежавшем Сирийской церкви.

11 июня 1927 году в Сан-Пауло прибыл из Эстонии русский священник Михаил Кляровский. Его стараниями создана первая церковь во имя св. Николая Чудотворца, разместившаяся в большом салоне частного дома в Сан-Пауло.

В 1931 году Михаила Кляровского, переехавшего в Парагвай, сменил иеромонах Михей (Ордынцев). Он стал одновременно настоятелем храма Живоначальной Троицы, построенного в 1931 году в местечке Вила-Альпина в окрестностях Сан-Пауло.

В 1934 году православные, осевшие в Бразилии, обратились к Архиерейскому Синоду РПЦЗ с просьбой открыть у них русскую православную архиерейскую кафедру и прислать им епископа.

В октябре 1934 года постановлением Архиерейского Синода была учреждена Бразильская епархия, куда правящим епископом с титулом епископа Сан-Паульского и всей Бразилии был назначен Феодосий (Самойлович), который прибыл в Бразилию 5 января 1935 года. Епархия объединяла все приходы на территории Южной Америки, кроме Аргентины.

Епархия имела собственную церковную типографию. В ней помимо книг издавались журнал «Православное обозрение» и единственный в зарубежье епархиальный журнал — «Сим Победиши». К концу Второй мировой войны в Бразильскую епархию входило 10 православных приходов и три православные общины.

В 1939 году Бразильская епархия РПЦЗ получила юридическое оформление, после чего был организован Епархиальный Совет.

После окончания Второй мировой войны началась «вторая волна» эмиграции. За 1947—1951 годы в страну въехали 6,4 тыс. русских и украинцев.

В 1951—1954 годах существовала Монтевидеоская викарная кафедра Сан-Паульской епархии, которую занимал будущий первоиерарх РПЦЗ Виталий (Устинов).

В 1957—1963 годы существовала Гоянийская викарная кафедра Сан-Паульской епархии, которую занимал епископ Агапит (Крыжановский).

К концу 1950-х годов в Бразилии насчитывалось более 10 русских православных приходов.

Архиепископ Виталий (Устинов) в 1962 году констатировал: «упадок положения в Бразилии несомненен. <…> В Бразилии очень много русских. Мы там потеряли десятки тысяч человек. Там колоссальное поле деятельности<…> Архиепископ Феодосий добрый и хороший старец, но у него не хватает сил и это ввергает его в пессимизм. Если бы там свободно работал полный сил Епископ то в Сан Пауло могло бы быть второе Сан Франциско».

В 1967 году на архиерейскую кафедру в Сан-Паулу был назначен Леонтий (Филиппович), но затем это назначение было отменено, и владыка Леонтий остался в Чили.

6 октября 1967 года в епископа Рио-де-Жанейрского, викария Сан Паульской епархии был хиротонисан Никандр (Падерин).

После смерти епископа Феодосия Сан-Паульской епархией временно управлял архиепископ Каракасский Серафим (Свежевский).

В сентябре 1976 года епископ Серафим так описывал состояние епархии: «В Бразилии 18 приходов, из коих 7 без священников. <…> В Сан Пауло живет 8000 человек и крайне нужен священник. В Педрейро построен храм, в котором предполагается сделать епархиальный центр. Куплен там еще участок земли. Собор, хотя и в центре города, имеет тот недостаток, что у него нет стоянки для автомобилей. Молодежь была упущена в прежние годы и контакта с нею установить не удаётся. Она денационализируется. Параллельных юрисдикций нет, но есть униаты, у которых школа для детей».

В 1976 году епископом Сан-Паульским был назначен Никандр (Падерин), который управлял епархией до своей кончины, последовавшей 2 декабря 1987 года.

Из-за ассимиляции и нехватки священнослужителей паства Сан-Паульской епархии постепенно сокращалась. После смерти епископа Никандра, новый епископ на Сан-Паульскую кафедру назначен не был. На 1994 год епархией управлял протоиерей Георгий Петренко, пользовавшийся уважением среди прихожан.

Постепенно число приходов РПЦЗ в Бразилии уменьшилось: в этой стране когда-то у РПЦЗ было 12 церквей, затем стало 11, потом 7. 4 прихода перешли в Аргентинскую епархию Московского Патриархата из-за нехватки священников РПЦЗ и отсутствия средств для них на дальние поездки в эти места.

В 1990-х годах было решено объединить приходы Зарубежной Церкви в Южной Америке воедино, на базе Буэнос-Айресской епархии.

Приходы 
 Кафедральный собор Святителя Николая в Сан-Паулу.
 Свято-Троицкий храм Троицы на Вила Альпина
 приход Покрова Пресвятой Богородицы на Вила Зелина
 приход Преподобного Сергия Радонежского в Индианополисе
 приход Воскресения Христова на Вила Анастасио;
 приход Преподобного Серафима Соровского в городе Карапикуиба;
 приход Святой Мученицы Зинаиды в Рио-де-Жанейро
 приход Покрова Пресвятой Богородицы в городе Нитерой;
 приход Всех Святых в городе Нитерой;
 приход Преподобного Сергия Радонежского в городе Порту-Алегри;
 Община святого Мученика Пантелеймона в местечке Пратос.
 Община в городе Гояния
 Община в городе Лондрина
 Община в городе Понта-Гроса

Епископы 
 Феодосий (Самойлович) (4 сентября 1934 — 1 марта 1968)
 Леонтий (Филипович) (1967) назначение отменено
 Серафим (Свежевский) (16 августа 1968—1977) , архиепископ Каракасский
 Никандр (Падерин) (1976 — 2 декабря 1987)

Примечания

Ссылки 
 Юбилейный сборник ко дню двадцатипятилетия служения в архиерейском сане высокопреосвященейшего Феодосия. Сан-Паулу. 1956.
 М. Н. Мосейкина. «Отец Феодосий — архиепископ Сан-Паульский и Всей Бразилии». Журнал «Латинская Америка» № 7 за 2000 год.
 К 70-летию со дня освящения храма мц. Зинаиды". Сайт Генерального консульства РФ в Рио-де-Жанейро
 Сан-Паульская епархия // Открытая православная энциклопедия «Древо»

Исторические епархии РПЦЗ
Организации, основанные в 1934 году
Исчезли в 1990-е годы
1934 год в Бразилии
Появились в 1930-е годы в Бразилии